St. Patrick’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Arizona), ID-Nr. 95001080
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Illinois), ID-Nr. 77000481
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Indiana), ID-Nr. 99000306
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Pennsylvania), ID-Nr. 78002340
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 82000657
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Milwaukee County, Wisconsin), ID-Nr. 74000109
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Racine County, Wisconsin), ID-Nr. 79000106
 St. Patrick’s Roman Catholic Church (Sheboygan County, Wisconsin), ID-Nr. 83003428

Saint Patrick’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Patrick’s Roman Catholic Church (Iowa), ID-Nr. 92000426
 Saint Patrick’s Roman Catholic Church (Oregon), ID-Nr. 87000040